Antonio Spadaro – gesuita, scrittore e teologo italiano
Carlos Spadaro – calciatore argentino
Caterina Spadaro – attrice e regista italiana 
Claudio Spadaro – attore italiano
Lucio Spadaro – nuotatore italiano
Micco Spadaro – pittore italiano
Odoardo Spadaro – cantautore, fantasista e attore italiano
Ottavio Spadaro – regista televisivo italiano
Peppino Spadaro – attore italiano, fratello di Umberto
Umberto Spadaro – attore italiano